Tuck steht für:
 Tuck (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Tuck Fork (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Tuck ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Tuck (1810–1879), US-amerikanischer Politiker
 Amy Tuck (* 1963), US-amerikanische Politikerin
 Donald H. Tuck (1922–2010), australischer Science-Fiction-Bibliograph
 Jay Tuck (* 1945), US-amerikanischer Filmproduzent
 Jessica Tuck (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Lee Tuck (* 1988), englischer Fußballspieler
 Leon Tuck (1890–1953), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Morgan Tuck (* 1994), US-amerikanische Basketballspielerin
 Raphael Tuck (1821–1900), Gründer der Firma Raphael Tuck & Sons
 Roderick Tuck (1934–2006), britischer Biathlet und Skilangläufer
 Somerville Pinkney Tuck (1891–1967), US-amerikanischer Diplomat
 William M. Tuck (1896–1983), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Tuck School of Business
 Mount Tuck, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Friar Tuck (auch Bruder Tuck), literarische Figur in der Legende von Robin Hood
 Tack
 TUC
 TUK